El término Yakimivka puede referirse a:

 Yakimaivka, pueblo en el óblast de Minsk (Bielorrusia).
 Yakimivka (Crimea), pueblo en Crimea.
 Yakimivka (Melitópol), asentamiento urbano en el raión de Melitópol del óblast de Zaporiyia (Ucrania).
 Yakimivka (Zaporiyia), pueblo en el raión de Zaporiyia del óblast de Zaporiyia (Ucrania).